

Patronyme 
 Jean Westwood (1923-1997), femme politique américaine.
 John Obadiah Westwood (1805-1893), entomologiste et archéologue britannique.
 Lee Westwood (1973-) golfeur anglais.
 Tim Westwood (1957-), DJ de rap et présentateur britannique ;
 Vivienne Westwood (1941-2022), styliste londonienne ayant pris une large importance dans l'origine du mouvement punk.

Économie 
 Westwood Studios, studio américain de développement de jeu vidéo.
 Westwood One, un groupe audiovisuel américain.

Toponymes

Westwood, village de Broadstairs, dans le Kent.

Westwood (Iowa)
 Westwood (Californie)
 Westwood (Kansas)
 Westwood (Comté de Boyd, Kentucky)
 Westwood (Comté de Jefferson, Kentucky)
 Westwood (Massachusetts)
 Westwood (Michigan)
 Westwood (Missouri)
 Westwood (New Jersey)
 Westwood Hills (Kansas)
 Westwood est un quartier de Los Angeles.
 Westwood Park (San Francisco)
 Westwood Park (Los Angeles)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis